Мусави — фамилия.

 Мусави, Аббас — иранский дипломат.
 Мусави, Абдулрахим — иранский военачальник, начальник штаба регулярной армии Вооружённых сил Ирана (с 2005).
 Мусави, Али — иранский футболист.
 Мусави, Аюб — иранский тяжелоатлет.
 Мусави, Гюнель — азербайджанская певица.
 Мусави, Кавех — иранский легкоатлет.
 Мусави, Мир-Хосейн — последний премьер-министр Ирана (1981—1989).
 Мусави, Мохаммад — иранский волейболист.
 Мусави, Шахин — иранский боксёр.
 Мусави, Эмин Габиль оглы — азербайджанский журналист.
 Абдул-Карим Мусави Ардебили — аятолла, Глава судебной власти Ирана (1981—1989).
 Мусави-Хоэниха, Мохаммад — аятолла, Генеральный прокурор Ирана.
 Аббас аль-Мусави — радикальный шиитский деятель, лидер движения «Хезболла».

Другие

 Мусеви, Мир Фаттах — член Гуммет, заместитель начальника Государственного комитета обороны АДР.